Cetrariastrum — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1980 року.

Класифікація 
До роду Cetrariastrum відносять 30 видів:

Примітки

Джерела 
 Sipman, H.J.M. 1980. Studies on Colombian Cryptogams X. The genus Everniastrum Hale and related taxa (Lichenes). Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Section C. 83:333-354 - P.335

Роди грибів
Пармелієві